Iàsnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Iàsnoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Iàsnoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia